Церковь Христа Пантократора может означать:
 Церковь Пантократора (Несебыр) — церковь в Несебыре в Болгарии.
  — церковь в Верии в Греции.

См. также 
 Монастырь Пантократора